Wally (Belgisch zanger), pseudoniem van Wouter Immers, een Belgische zanger
Wally (band), een Britse band
Wally (voornaam)
Wally (stripauteur), een stripauteur van Tintin/Kuifje, niet te verwarren met Walli (André Van der Elst)
Wally Yachts, een fabrikant van zeilboten